Чогори:

 Чогори — вторая по высоте горная вершина после Джомолунгмы в мире.
 Чогори — блузка или жакет, основной элемент ханбока, корейского национального наряда.